Змеиный:

 Змеиный — остров в Чёрном море, Украина
 Змеиный остров — одно из названий острова Кеймада-Гранди, Бразилия (Атлантический океан)
 Змеиный остров — одно из названий острова Святого Фомы, Болгария (Чёрное море)
 Змеиный — бывшее название города Сковородино
 Змеиный — посёлок во Всеволожском районе Ленинградской области, Россия